La città di Las Vegas, in Nevada, e le sue circostanti comunità non incorporate nella Las Vegas Valley sono i siti di oltre 160 grattacieli, 42 dei quali sono più alti di 122 metri. La struttura più alta della città è la Stratosphere Tower, che si erge per 350 metri appena a nord della Las Vegas Strip . La torre è anche la torre di osservazione più alta degli Stati Uniti. Tuttavia, poiché la Stratosphere Tower non è completamente abitabile, non è considerata un edificio. L'edificio più alto di Las Vegas è The Drew Las Vegas, alto 224 metri. Questo edificio, tuttavia, rimase incompiuto per diversi anni a causa della recessione della fine degli anni 2000 . L'edificio completato più alto della città è il The Palazzo di 53 piani, alto 196 metri e completato nel 2007.

Edifici più alti

Cronologia degli edifici più alti

Note

Collegamenti esterni 
 
 Diagramma dei grattacieli di Las Vegas su SkyscraperPage

 
Liste di grattacieli